

Cinema 
Breakdance (Breakin) – film di Joel Silberg del 1984Breakin' Electric Boogaloo (Breakin' 2: Electric Boogaloo) – film di Sam Firstenberg del 1984, sequel di Breakdance

 Musica Breaking – album di Brian Larsen del 2009Breaking – singolo degli Anberlin del 2009Breakin''' – singolo dei The Music del 2005

 Altro Breaking''' – esecuzione di break dance

Pagine correlate 
 Break (disambigua)
 Breaker